Rudin, alternativt stavat Rhudin, är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2009 fanns 554 personer med efternamnet Rudin och 8 personer med efternamnet Rhudin i Sverige.

Personer med efternamnet Rudin eller Rhudin 
 Fridolf Rhudin (1895–1935), komiker, film- och revyskådespelare
 Göran Rudin (aktiv på mitten av 1700-talet), svensk möbelfabrikör och bildhuggare
 Scott Rudin (född 1958), amerikansk film- och teaterproducent
 Tomas Rudin (född 1965), politiker, socialdemokrat
 Ulla Wester-Rudin (född 1953), politiker, socialdemokrat
 Waldemar Rudin (1833–1921), ledamot av Svenska Akademien, präst, professor i exegetik och ledamot av bibelkommissionen
 Walter Rudin (1921–2010), österrikiskfödd amerikansk professor i matematik

Källor 

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Soldatnamn